xPUD est une distribution Linux disponible en Live CD et Live USB créée par Ping-Hsun Chen. D'une taille très réduite (env. 50  Mo), cette distribution est conçue pour être démarrée rapidement (moins de 10 secondes) et offrir les fonctions de base d'un système d'exploitation. 

La version 0.8.9, sortie le , noyau  2.6.28, est l'avant-dernière version de la distribution. Elle est disponible en anglais et chinois.

La version 0.9.2, sortie le  se sert des dépôts d'Ubuntu 9.10 et utilise le noyau 2.6.31. Elle est désormais disponible en 15 langues (la version 0.9.1 était disponible en 5 langues).

Applications 

La version 0.8.9 inclut notamment : 
 un navigateur internet Firefox
 un client BitTorrent Transmission
 un lecteur multimédia mplayer
 une visionneuse d'images gpicview
 un éditeur de texte leafpad
 un terminal (xterm)

Spécificités 

Il est possible de faire démarrer le système depuis :
 une clé USB, une carte mémoire flash ou toute autre interface flash autorisant le démarrage ;
 un disque optique (CD-Rom ou DVD-Rom).

Interface utilisateur 

Le gestionnaire de fenêtres par défaut est Openbox et le moteur de rendu utilisé est  Gecko (cette distribution dit être un "Firefox OS").

Le gestionnaire de paquets 

xPUD n'est pour l'instant pas conçue pour faciliter l'installation de logiciels supplémentaires.
La version 0.9.1 ajoute Opt-Get App Store. La version 0.9.2 permet l'installation de logiciels tel que Skype ou encore OpenOffice.org.

Historique des versions

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
MiniLinux, liste des distributions Linux qui fonctionnent sur des cartes mémoire
Liste des Lives CD

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel anglophone

Distribution Linux
Live CD
Distribution dérivée d'Ubuntu
MiniLinux
Distribution Linux abandonnée